Колочь:

 Колочь — река в Московской области России.
 Колочь — железнодорожная платформа в Можайском районе.
 Колочь — посёлок станции в Можайском районе.